Mirepoix kan syfta på:
 Mirepoix (matlagning)
 Mirepoix, Ariège
 Mirepoix, Gers